Quéntar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quéntar (ort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Quéntar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar